La sigla FBR puede significar al menos los siguientes conceptos:

 Reactor reproductor rápido por sus siglas en inglés (fast breeder reactor).
 Federación Boliviana de Rugby